Az  a szöuli metró hatodik, a Seoul Metro által üzemeltetett vonala, melynek első szakaszát 2000 augusztusában nyitották meg, és decemberben adták át a teljes vonalat. A 35,1 km hosszú vonal 2013-ban  főt szállított. A vonal  állomásnál hurok formát képez, csak egy irányba közlekedik, az óramutató járásával ellentétesen, majd visszatér  felé. 2019-ben a vonal  állomás bekapcsolása révén átszállást biztosít a  vonalra.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró